Sloka är en del av en befolkad plats i Lettland.   Den ligger i kommunen Jūrmala, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Riga. Sloka ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Sloka är mycket platt. Havet är nära Sloka åt nordost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Sloka. Runt Sloka är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Jūrmala,  km öster om Sloka. I omgivningarna runt Sloka växer i huvudsak blandskog.

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Referenser 

Del av en befolkad plats
Orter i Jūrmala (kommun)